Spartak Trnava is een Slowaakse voetbalclub uit Trnava.

De club werd als TSS Trnava opgericht in 1923 na een fusie tussen Šk Čechie en ČšŠk. De start van een gouden tijd begon in het seizoen 1966/67 onder leiding van de befaamde oud-speler Anton Malatinský (1920-1992), naar wie het stadion ook is vernoemd. De club won de Mitropacup en versloeg daarin teams als Honvéd Boedapest, Lazio Roma, AC Fiorentina en Újpest Dósza.

Het daaropvolgende seizoen werd Trnava voor het eerst landskampioen van Tsjecho-Slowakije. In het daaropvolgende Europese seizoen bereikte de club de halve finale van de Europacup I en verloor daar van AFC Ajax. De volgende jaren werd nog titels binnen gehaald en in de Europacup haalde Spartak nog twee keer de kwartfinale. Het gouden tijdperk eindigde midden jaren zeventig.

Na de onafhankelijkheid van Slowakije leefde het voetbal weer op. In 1997 en 1998 werd de club tweede in de competitie. In 2000 ging de competitie van zestien naar tien clubs en het volgende jaar eindigde de club als tiende en degradeerde. Na één seizoen kon de club terugkeren.

In het seizoen 2017/18 werd Spartak Trnava voor het eerst Slowaaks landskampioen.

Erelijst

Naamsveranderingen 
 1923 — opgericht als TSS Trnava
 1939 — opgegaan in SK Rapid Trnava
 1948 — Sokol NV Trnava
 1949 — fusie met Dynamo Trnava → ZSJ Trnava
 1953 — DSO Spartak Trnava
 1962 — TJ Spartak Trnava
 1993 — FC Spartak Trnava

Eindklasseringen

FC Spartak Trnava in Europa 

FC Spartak Trnava speelt sinds 1960 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De editie die Spartak heeft gewonnen is dik gedrukt:
Champions League (1x)
2018/19
Europacup I (5x)
1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74
Europa League (8x)
2009/10, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Europacup II (4x)
1967/68, 1975/76, 1986/87, 1998/99
UEFA Cup (4x)
1997/98, 1999/00, 2006/07, 2008/09
Intertoto Cup (3x)
1996, 2003, 2004
Jaarbeursstedenbeker (1x)
1970/71 
Mitropacup (4x)
1960, 1962, 1967, 1968

Bekende (oud-)spelers 

  Myenty Abena
  Jozef Adamec
  Igor Bališ
  Miroslav Barčík
  Miroslav Karhan
  Martin Lipčák
  Ľubomír Luhový
  Anton Malatinský
  Dušan Radolský
  Kamil Susko
  Jaroslav Timko
  Dušan Tittel
  Marek Ujlaky

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website